Соединённые Штаты Америки устанавливали дипломатические отношения со 190 ныне существующими государствами — членами ООН

В настоящее время США поддерживают дипломатические отношения со 187 государствами — членами ООН, а также с наблюдателем при ООН:
 Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией 

и частично-признанным государством:
 

Из государств — членов ООН США не имеют дипломатических отношений со следующими государствами:
 ;
 

Из государств — членов ООН США прекратили дипломатические отношения со следующими государствами:
 (прекращены 7 апреля 1980)
 (прекращены 2012)
 (прекращены 23 января 2019)

См. также 
 Внешняя политика США;
 Список дипломатических миссий США;
 Список дипломатических миссий в США.

Ссылки 
 U.S. State Department. Foreign Embassy Information & Publications

Примечания 
Комментарии

Источники